Tvinning kan syfta på
 Tvinning av trådar, se tvinna
 Tvinning i sportfiske, se spinnare